Улица Абрекская  — улица в Ленинском районе города Владивостока. Берёт начало у дома 155 по улице Светланской, тянется с юга на север в сопку, параллельно улице Махалина, пересекает Славянскую улицу и заканчивается тупиком у дома 28. Нумерация домов начинается от улицы Светланской.

История 
 Историческое название улицы — Абрекская. Названа в честь винтового клипера с парусным вооружением «Абрек» Сибирской флотилии и Тихоокеанской эскадры. О клипере вице-адмирал С. О. Макаров сказал: «… бравый клипер „Абрек“ под командою капитана II ранга Пилкина был самым лихим судном самого лихого периода нашей Тихоокеанской эскадры».
 Улица расположена в историческом районе Владивостока — Экипажная слободка, район между засыпанными ныне Мальцевским оврагом и Гайдамакским оврагом. Земельные участки здесь с 1870-х годов раздавались матросам Сибирского флотского экипажа. Улица проложена вдоль восточного склона Мальцевского оврага.

Исторические здания 
 Дом на углу улицы Абрекской и улицы Славянской, в котором до 1898 года жил один из руководителей Севастопольского восстания 1905 года, лейтенант эскадры Тихого океана Пётр Петрович Шмидт.
 Другие здания, образующие ансамбль жилых домов бывшей Экипажной слободки, интересны как памятники архитектуры.

Другие здания 
 Приморский краевой центр народной культуры, ранее Дом культуры имени Владимира Ильича Ленина торцом выходит на улицу Абрекскую. Адрес здания — улица Светланская, дом 147.

Транспорт 
Непосредственно по улице общественный транспорт не проходит. Автомобильное движение по одной полосе в каждую сторону. Дорожная разметка отсутствует. Светофоров нет.
Ближайшая остановка общественного транспорта на улице Светланской — Стадион «Авангард».

Примечания

Ссылки

См. также 
Список улиц Владивостока

Улицы Владивостока